Альбала

Топоним
 Альбала — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура.

Фамилия
 Альбала, Антуан (1856—1935) — французский писатель и литературный критик, эссеист, специалист по французской литературе.